Jelcz-Laskowice (plaats), plaats in Polen
 Jelcz-Laskowice (gemeente), gemeente in Polen